Lockheed Martin Intersputnik, empresa gestora de satèl·lits de comunicacions creada per Intersputnik i Lockheed Martin
 Lisp Machines Inc., empresa creada a l'MIT per al desenvolupament d'ordinadors amb llenguatge de programació Lisp
 Local Management Interface, protocol de comunicació local per a un Equip Terminal de Dades
 Desigualtat matricial lineal (del seu nom en anglès Linear Matricial Inequality), expressió matricial usada en optimització matemàtica
 LMi també és l'abreviatura del Lleó Menor, constel·lació de l'hemisferi nord